Die Korea Open 2019 im Tischtennis waren das sechste Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 2. bis 7. Juli 2019 im südkoreanischen Busan statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Korea Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 22. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 22. November 2019)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Busan
Tischtenniswettbewerb in Südkorea
Tischtennisveranstaltung 2019